Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1996 прошёл в городе Гамильтон (провинция Онтарио, Канада) с 23 по 31 марта 1996 года. Турнир прошёл в 38-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 13-й раз. В Гамильтоне турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 24-й раз в своей истории и 4-й раз подряд) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 6:2. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии со счётом 9:6.

Одновременно с мужским в Гамильтоне проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель  скипа Джеффа Стоутона), семь европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 1995 года, сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборная Австралии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 1995).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за 4-е место и выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные Норвегии, Швеции, Англии и США набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателя 4-го места, выходящего в полуфинал плей-офф) был проведен дополнительный розыгрыш.

В результате в полуфинал плей-офф с 4-го места вышла сборная Норвегии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Микаэль Хассельборг (сборная Швеции).

Примечания 

1996
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Гамильтоне (Онтарио)
1996 год в кёрлинге
Март 1996 года
Чемпионаты мира в Канаде